Sylvan steht für:

 Sylvan, deutsche Rockband
 ein Waldgeist, siehe Incubus (Dämon)
 Kurzbezeichnung des Minerals Sylvanit
 Sylvan (Altenbuch), Forsthaus bei Altenbuch im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Sylvan im Weihersgrund, Forsthaus bei Bischbrunn im Landkreis Main-Spessart, Bayern

Sylvan ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sylvan (Minnesota), im Cass County
 Sylvan (Oregon), im Multnomah County
 Sylvan (Pennsylvania), im Franklin County
 Sylvan (Wisconsin), im Richland County
 Sylvan (Town), Town(ship) im Richland County, Wisconsin

Sylvan ist der Familienname folgender Personen:
 Elsa Sylvan (* 1987), schwedisches Fotomodell
 Fernando Sylvan (1917–1993), osttimoresischer Dichter und Autor

Siehe auch:
 Silvan